Положения по бухгалтерскому учёту (ПБУ) — стандарты бухгалтерского учёта России, регламентирующие порядок бухгалтерского учёта тех или иных активов, обязательств или событий хозяйственной деятельности. Принимаются Министерством финансов РФ и Центральным банком РФ. Соблюдение требований и методологических рекомендаций, изложенных в ПБУ, является обязательным при составлении бухгалтерской отчётности и ведении регистров бухгалтерского учёта в Российской Федерации.

Перечень действующих ПБУ, принятых Министерством финансов РФ 

Не входят в состав так называемых ПБУ следующие регулирующие документы, имеющие статус положений:
 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н)
 «Положение по бухгалтерскому учёту долгосрочных инвестиций» (утв. письмом Минфина РФ от 30.12.1993 № 160)
 План счетов бухгалтерского учета (Приказ Минфина России от 31.10.2000 N 94н)

Принятых Центральным банком РФ 
 Положение Банка России от 01.01.2006 № 66-П «О правилах ведения бухгалтерского учета в Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» (утв. Национальным баковским советом 27.12.2005 № 7)

 Положение Банка России от 24.11.2022 № 809-П «О плане счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и порядке его применения»
 Положение Банка России от 24.12.2004 № 266-П «Об эмиссии банковских карт и об операциях, совершаемых с использованием платёжных карт»
 Положение Банка России от 19.06.2012 № 383-П «О правилах осуществления перевода денежных средств»
 Положение Банка России от 31.08.1998 № 54-П «О порядке предоставления (размещения) кредитными организациями денежных средств и их возврата (погашения)»
 Положение Банка России от 26.03.2004 № 254-П «О порядке формирования кредитными организациями резервов на возможные потери по ссудам, по ссудной и приравненной к ней задолженности»

Банковские правила, согласно ст. 4 и 7 федерального закона «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)», Центробанк устанавливает только в виде инструкций, положений и указаний.

Примечания 

РСБУ
Положения (документы)